Бут-стрит,  — крупная улица к западу от центральной части г. Оттава. К северу от перекрёстка с Альберт-стрит, Бут-стрит считается артериальной дорогой города, идущей к Шодьерскому мосту, соединяющему Оттаву с г. Гатино. На стороне Гатино переходит в улицу Эдди. Эта северная часть улица проходит мимо Лебретонских равнин мимо нового здания Канадского военного музея.

К югу от Альберт-Стрит проходит через жилые районы. Здесь традиционно проживают иммигранты. Подобно расположенной западнее Престон-стрит, здесь проживает значительное число итальянцев, а также эмигрантов других этнических групп — китайцев и жителей юго-восточной Азии.

Бут-стрит проходит на юг через городской район Сентертаун, далее под автомагистралью Квинсуэй и заканчивается у Карлинг-авеню, к северу от озера Доу.

Основные перекрёстки 
 Карлинг-авеню
 Оренджвилл-стрит
 Автомагистраль 417 (Квинсуэй)
 Реймонд-стрит
 Гладстон-авеню
 Сомерсет-стрит (западный сектор)
 Элм-стрит
 Альберт-стрит
 Веллингтон-стрит

Ссылки 
  See map 7 Central Area/Inner City Road Network

Улицы Оттавы
Улицы по алфавиту